Karel I van Lalaing (1466-1525), 1e graaf van Lalaing, Bourgondische kamerheer en Vliesridder.
Karel II van Lalaing (1506-1558), 2e graaf van Lalaing, stadhouder van Henegouwen, Vliesridder en Raad van Statelid. Zoon van Karel I van Lalaing.